Con la voz lais nos podemos estar refiriendo a:

 el género botánico Lais, sinónimo de Hippeastrum; 
 el plural de lay, género musical y poético de la Baja Edad Media en el Norte de Europa;
 los Lais de María de Francia, un célebre libro de lais;
 Laïs, un grupo musical belga;
 Lais de Corinto, una hetera de la Grecia Clásica;
 Lais de Hícara, otra hetera de la Grecia Clásica;
 el río Lais, en Suecia;
 el país de Laís, que aparece en el libro de los Jueces (Antiguo Testamento) conquistado por los Danitas;
 el señorío de Lais, un antiguo señorío y castillo cercano a Tartu, en Estonia; o a
 José Lais (1845-1921), religioso y astrónomo italiano que fue director del Observatorio Vaticano.